Fantidrongo (Dicrurus atactus) är en nyligen urskiljd afrikansk tätting i familjen drongor.

Utseende och läte 
Fantidrongn är en stor drongo med kraftigt kluven stjärt och helsvart dräkt. Den är mycket lik saheldrongon, men har mindre glansigt på ryggen som därför tydligare kontrasterar med glansiga vingen. Stjärten är också ännu djupare kluven. Även sammetsdrongon är mycket lik, men dessa överlappar endast lite eller inte alls i utbredning. Fantidrongon skiljer sig från glansdrongon genom den kluvna stjärten och mindre glansig fjäderdräkt. Sången är en explosiv och mycket varierad blandning av visslingar, skrin och raspiga ljud.

Utbredning och systematik 
Fantidrongon förekommer i Västafrika från Sierra Leone till sydvästra Nigeria. Den behandlades tidigare som underart till sammetsdrongo (D. modestus) och vissa gör det fortfarande. Genetiska studier indikerar dock att de utgör skilda arter.

Levnadssätt 
Fantidrongon hittas i skog, där den vanligen ses i trädtaket, ofta sittande på exponerade grenar. Liknande saheldrongon och glansdrongon förekommer istället i mer savannlik miljö respektive lägre skikt i skogen. Den uppträder ofta i par.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN erkänner den ännu inte som egen art, varför dess hotstatus inte bedömts.

Noter

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Drongor
Fåglar i etiopiska regionen